Jenny kan syfta på:

 Jenny – ett kvinnonamn
 Jenny, Västervik – ett område i Västerviks kommun
 Jenny (roman) – en roman av Jonas Gardell
 Jenny (roman, 1911) – en roman av Sigrid Undset från 1911
 Jenny (TV-serie) – en norsk TV-serie från 1982 med Liv Ullmann, baserad på Sigrid Undsets roman
 Jenny, Surinam – en stad i Surinam